«Ракитки» (проектное название до 2019 года — «Воскресенское») — проектируемая станция Московского метрополитена на Троицкой линии. Расположится в поселении Десёновское Новомосковского административного округа вдоль Калужского шоссе близ одноимённого СНТ на территории деревни Десна, по которому и получила своё название. Открытие станции запланировано в составе участка  —  после 2023 года. Согласно проекту, будет сооружена как наземная крытая станция с одной островной платформой.

20 июля 2021 года постановлением мэра Москвы утверждено наименование «Ракитки».

Название 
Своё первое проектное название «Воскресенское» станция получила по посёлку подсобного хозяйства «Воскресенское», находящемуся в отдалённости от места, где планировалось расположить станцию. Своё нынешнее название получила по одноимённому СНТ на территории деревни Десна, а также кладбищу Ракитки. Кладбище и СНТ в свою очередь получили названия по деревне Ракитки, вошедшей в состав Десны в начале XX века.

История 
В апреле 2015 года станция появилась на опубликованной НИиПИ Генплана Москвы схеме развития метро на дальнюю перспективу со сроком строительства до 2035 года под названием «Воскресенское».

В сентябре 2015 года была принята новая редакция адресной инвестиционной программы города Москвы, в которой были предусмотрены затраты на строительство и ввод в эксплуатацию участка линии метро от станции «Коммунарка» до станции «Десна» вместе со станцией «Воскресенское» в 2024 году.

20 августа 2019 года был утверждён проект планировки участка  — , в котором станция названа «Ракитки».

Примечания 

Строящиеся и проектируемые станции Московского метрополитена
Троицкая линия